«Бе́лый Ве́тер» (ранее — «Бе́лый Ве́тер Цифрово́й») — российская компания, работавшая в области розничной торговли и электронной коммерции с 1991 по 2015 год. Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Белый Ветер Цифровой».

История 
Компания была основана 1 августа 1991 года Юрием Дубовицким. В 1994 году она вышла на розничный рынок, открыв магазин на Никольской улице в Москве. Это был один из первых компьютерных магазинов в России, имевший зал самообслуживания.

В августе 2001 года торговой сети была передана в оперативное управление торговая сеть компьютерных магазинов «Компьюлинк», а в июле 2002 года «Белый Ветер» выкупил все её активы.

25 октября 2004 года был произведён ребрендинг: название сети «Белый Ветер» было заменено на «Белый Ветер Цифровой». Был создан свой интернет-сайт, который с 2007 года стал интернет-магазином.

В 2005 году компания была пятой по размеру выручки в стране среди магазинов компьютерной техники.

С 2007 года новым менеджментом и акционерами (казанская финансовая структура) была начата программа по резкому увеличению числа торговых точек по всей территории России, т. е. реализация концепции создания полноценного федерального ретейлера, которых к началу кризиса 2009 года было около 100 и большинство которых ещё не вышли на окупаемость. С начала кризиса падение оборота компании доходило до 40%, что ещё больше усугубило ситуацию с прибыльностью компании. Последующие 4 года компания существовала за счёт дотаций акционеров. Уменьшение расходов достигалось сокращением персонала, арендных ставок, релокацией магазинов, при практически отсутствующем сокращении общего числа магазинов за счёт убыточных, что в данных рыночных условиях было весьма спорным решением. На этом фоне особо остро встала проблема с разрывом cash flow, начались просрочки выплат поставщикам. Активно использовался механизм факторинга под банковские гарантии акционеров, поскольку собственных средств катастрофически не хватало.

В 2013 году компания решила вернуться к предыдущему названию, убрав слово «Цифровой».

К концу 2013 года у компании было более 180 точек.

Банкротство 
В 2013—2014 годах компания столкнулась со значительными трудностями, включая существенный спад выручки, и фактически к середине 2014 года вошла в предбанкротное состояние. К компании было предъявлено более 10 исков от крупнейших поставщиков на сумму более 700 млн рублей (на начало 2014 года), в частности, Sony в августе 2014 года подала иск на 100 млн рублей.

Осенью 2014 года многие магазины по стране закрылись. Компания перерегистрировала головной офис из Москвы в Ульяновск и 18 августа 2014 года подала иск о банкротстве в ульяновский суд, оценив свои долги в 7,2 млрд рублей. Суд, однако, отказал в рассмотрении дела по причине отсутствия филиалов предприятия и основных средств на территории Ульяновской области и передал дело в арбитражный суд Москвы.
23 октября 2015 года арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом.

Деятельность 
Компания занималась продажей цифровой и компьютерной техники. Компании принадлежали магазины трёх форматов:
 «Твой цифровой магазин»,
 «Твой цифровой бутик»,
 «Цифровой супермаркет».

По итогам 2011 года, по данным самой компании, оборот составил 11,6 млрд руб.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании
 Ткачук Т. Цифровой порыв «Белого Ветра» / Секрет фирмы 13.12.2004

Торговые сети России
Компании Москвы
Сети магазинов электроники и бытовой техники